Dobrotica – władca Despotatu Dobrudży
 Dobrotica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Silistra
 Dobrotica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Tyrgowiszte